Mistrzostwa Ameryki U-16 w koszykówce kobiet – turniej koszykarski organizowany przez FIBA. Rozgrywane są co dwa lata, począwszy od 2009 roku

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Międzynarodowej Federacji Koszykówki

U16 kobiet